Malva maritima  es una especie no aceptada y puede referirse a:
Malva maritima descrita por (Gouan) Pau es el Malva subovata de (DC.) Molero & J.M.Monts.
Malva maritima descrita por Lam. es el Malva tournefortiana de L.
Malva maritima descrita por Salisb. es el Althaea officinalis de L.

Referencias